De Peuter is een Nederlandse of Vlaamse achternaam.

Personen met de achternaam De Peuter 
 Carl De Peuter (1937-2008), Belgisch politicus
 José De Peuter (1923-2009), Belgisch magistraat
 Leo De Peuter (1886-1967), Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam